Al-Jafr se poate referi la:

 Al-Jafr, Arabia Saudită
 Al-Jafr, Iordania
 Închisoarea Al Jafr
  Al-Jafr (carte), o carte sfântă mistică șiită

Vezi și
 Jafr, Districtul Rasht, Tadjikistan